Guillermo Forteza puede hacer referencia a:
 Guillermo Forteza y Valentín (1830-1873), escritor y poeta español.
 Guillermo Forteza Piña (1892-1943), arquitecto y político español.